Ministerio de Energía y Minas puede referirse a:

 Ministerio de Energía y Minas de Cuba, ministerio cubano 
 Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, ministerio guatemalteco 
 Ministerio de Energía y Minas del Perú, ministerio peruano
 Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana ministerio dominicano
 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, anteriormente Ministerio de Energía y Minas, un ministerio venezolano